

Toponyme 

 Beauvilliers : commune française d'Eure-et-Loir.
 Beauvilliers : commune française de Loir-et-Cher.
 Beauvilliers : commune française de l'Yonne.

Patronyme 

 Maison de Beauvilliers : famille d'extraction chevaleresque, ducs de Saint-Aignan (1663).
 Jodoin de Beauvilliers : croisé au 
 Catherine de Beauvilliers : maîtresse du roi de France Henri IV.
 François Honorat de Beauvilliers : militaire français (1607-1687).
 Paul de Beauvilliers : fils du précédent, financier et précepteur français (1648-1714).
 Paul-Hippolyte de Beauvilliers : diplomate français (1684-1776).
 Paul-Hippolyte de Beauvilliers : vice-amiral, fils du précédent (1712-1788)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France